Römischer Kaiser ist

 die Bezeichnung für die Herrscher des antiken Römischen Reiches der Römischen Kaiserzeit (Prinzipat und Spätantike), siehe Liste der römischen Kaiser der Antike
 die Bezeichnung für die Herrscher des Byzantinischen Reiches, siehe Liste der byzantinischen Kaiser
 die Bezeichnung für die mittelalterlichen Kaiser des Heiligen Römischen Reiches, siehe römisch-deutscher Kaiser, Liste der römischen Kaiser (800–924) und Liste der römisch-deutschen Herrscher
 die Bezeichnung für Herrscher außerhalb des (ost-)fränkischen bzw. deutschen Herrschaftsraumes, die von Päpsten in Rom zu deren Schutzherren gewählt wurden und von diesen im Gegenzug einen Kaisertitel verliehen erhielten

Römischer Kaiser ist
 ein Gebäude in Düsseldorf-Stadtmitte, siehe Hotel „Römischer Kaiser“
 ein Renaissance-Gebäude in Mainz, siehe Zum Römischen Kaiser (Mainz)
 ein ehemaliger Gasthof in Niederselters, siehe Zum Römischen Kaiser (Niederselters)
 ehemaliger Name eines Gasthauses in Oberursel, siehe Palais Pfeiff

Siehe auch:
 Liste römischer Kaiser